Crépinette peut désigner :
 en cuisine : une préparation de viande hachée enfermée dans une crépine ;
 en restauration : la friture des boudins et saucisses, à Paris, au  ;
 en botanique : la renouée des oiseaux ;
 dans la mode : une coiffure féminine.

Notes et références